Чехословацкий военный крест:
 Чехословацкий военный крест — военная награда Чехословацкой Республики, учреждённая для награждения военнослужащих, принимавших участие в военных действиях Первой мировой войны.
 Чехословацкий военный крест — военная награда Чехословацкой Республики, учреждённая для награждения военнослужащих, принимавших участие в военных действиях Второй мировой войны.